Fernandino puede referirse a:

 Fernandino (apellido), apellido.
 Fernandino (Guinea Ecuatorial), grupo étnico.
 Estilo fernandino, arte decorativa española.